Limmerick puede referirse a:
Limerick, ciudad en el oeste de la República de Irlanda.
Limerick (Maine), pueblo en el estado estadounidense de Maine.
Limerick Football Club, equipo de fútbol de la República de Irlanda.
Limerick (poesía), forma poética​ muy conocida en el mundo anglosajón.
Boicot de Limerick, boicot llevado a cabo contra la comunidad judía en Limerick, Irlanda.